Artémidore l'Aristophanien est un grammairien grec du , disciple d'Aristophane de Byzance.
 Artémidore, dit Artémidore d'Éphèse, est un géographe grec d'Éphèse du 
 Artémidore d'Inde est un roi indo-grec (v. 80 av. J.-C.).
 Artémidore de Cnide est un rhéteur grec contemporain d'Auguste.
 Artémidore de Tralles est un sportif grec du .
 Artémidore de Tarse est un grammairien grec contemporain de Trajan.
 Artémidore Capiton est un médecin et grammairien grec contemporain d'Hadrien.
 Artémidore de Daldis, dit aussi Artémidore d'Éphèse, est un auteur grec sur l'oniromancie du .
 Artémidore d'Ascalon est un historien grec.